

Construction
 Almenara (feu) (de l'arabe المنارة (al-manāra) « Le fare » ou «l'atalaya» < نار (nār) «feu»): feu que l'on faisait en haut des atalayas ou tours optiques comme signal ;
 En Aragon et en Castille, une almenara est le nom de chacune des constructions ou petites maisons construites le long de canaux comme le Canal Impérial d’Aragon ou le Canal de Castille pour en dévier le cour et irriguer les champs.

 Almenara, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Microrégion d'Almenara, une des cinq microrégions qui subdivisent la mésorégion du Jequitinhonha, dans l'État du Minas Gerais ;

 Almenara, commune située dans la province de Castellón, Communauté valencienne ;
 Almenara de Adaja, commune située dans la province de Valladolid, Castille-et-León ;
 Almenara de Tormes, commune située dans la province de Salamanca, Castille-et-León ;
 Puebla de Almenara, commune située dans la province de Cuenca, Castille-La Manche ;
 , hameau de la commune de Jaén, province de Jaén, Andalousie.